Nacano ima više značenja:
 Nacano (Ankona)
 Nacano (Pavija)
 Nacano (Rim)